Горново — село, гміна Дідковичі, Сім'ятицький повіт, Підляське воєводство, Польща
 Горново — село, Уфимський район, Башкортостан, Росія